

Astronomia 
 18830 Pothier – asteroide della fascia principale

Persone 
 Albert A. Pothier (1862-1931) – politico canadese
 Aram J. Pothier (1854-1928) – politico statunitense
 Brian Pothier (1977) – hockeista statunitense
 Lucien Pothier (1883-1957) – ciclista su strada francese
 Joseph Pothier (1835-1923) – monaco benedettino e musicologo francese
 Nicolas Pothier (1968) – fumettista francese
 Robert Joseph Pothier (1699-1772) – giurista francese